Brewer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Henry Brewer
 James Alexander Brewer